Плей-офф Южноамериканского кубка 2014 пройдёт с 1 октября по 10 декабря 2014 года. В плей-офф участвуют 16 команд.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 20 мая 2014 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Для определения сетки плей-офф начиная со стадии 1/8 финала действующему победителю и 15 победителям второго этапа были присвоены номера «посева» от 1 до 16. Действующему чемпиону и четырнадцати победителям Зон Аргентины и Бразилии были присвоены нечётные номера «посева», а победителям из Северной и Южной Зон — чётные.

Участники 
Ниже представлены номера «посева» 16 команд, попавших в плей-офф, среди которых действующий победитель, «Ланус», и 15 победителей второго этапа (три из Зоны Аргентины, четыре из Зоны Бразилии и восемь из Северной и Южной зон).

Формат 
На стадии плей-офф 16 команд играют турнир на вылет по следующим правилам:
 Команды в каждой паре играют два матча дома и на выезде. Команда с большим посевом играет ответный матч дома.
 Если в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале по окончании основного времени ответного матча общий счёт остаётся равным, для определения победителя применяется правило гола, забитого на чужом поле. Если победителя не удалось выявить, назначается серия послематчевых пенальти без назначения дополнительного времени.
 Если в финале по окончании ответного матча общий счёт по сумме двух матчей остаётся равным, правило гола, забитого на чужом поле, не применяется, а сразу назначается дополнительного время, состоящее из двух таймов по 15 минут. Если по окончании дополнительного времени счёт остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.
 Если две команды из одной страны выходят в полуфинал, то они играют между собой.

Сетка плей-офф 
Сетка плей-офф была определена следующим образом:
 1/8 финала:
 Матч A: № посева 1 — № посева 16
 Матч B: № посева 2 — № посева 15
 Матч C: № посева 3 — № посева 14
 Матч D: № посева 4 — № посева 13
 Матч E: № посева 5 — № посева 12
 Матч F: № посева 6 — № посева 11
 Матч G: № посева 7 — № посева 10
 Матч H: № посева 8 — № посева 9
 Четвертьфиналы:
 Матч S1: Победитель матча A — победитель матча H
 Матч S2: Победитель матча B — победитель матча G
 Матч S3: Победитель матча C — победитель матча F
 Матч S4: Победитель матча D — победитель матча E
 Полуфиналы:
 Матч F1: Победитель матча S1 — победитель матча S4
 Матч F2: Победитель матча S2 — победитель матча S3
 Финалы: Победитель матча F1 — победитель матча F2

1/8 финала

Матч A 

«Атлетико Насьональ» побеждает с общим счётом 3:2.

Матч B 

Общий счёт — 1:1. «Бока Хуниорс» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.

Матч C 

«Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 5:1.

Матч D 

«Сан-Паулу» побеждает с общим счётом 4:2.

Матч E 

Общий счёт — 1:1. «Эмелек» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5.

Матч F 

Общий счёт — 3:3. «Эстудиантес» побеждает по пенальти со счётом 3:1.

Матч G 

«Серро Портеньо» побеждает с общим счётом 3:2.

Матч H 

Общий счёт — 1:1. «Баия» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 7:6.

Четвертьфиналы

Матч S1 

«Атлетико Насьональ» побеждает с общим счётом 2:0.

Матч S2 

«Бока Хуниорс» побеждает с общим счётом 5:1.

Матч S3 

«Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 5:3.

Матч S4 

«Сан-Паулу» побеждает с общим счётом 6:5.

Полуфиналы 
Примечание: если команды из одной страны выходят в полуфинал, то они должны играть друг с другом

Матч F1 

Общий счёт — 1:1. «Атлетико Насьональ» побеждает в серии послематчевых пенальти.

Матч F2 

«Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 1:0.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок на сайте КОНМЕБОЛ

Южноамериканский кубок 2014